Гели́ () — село в Карабудахкентском районе Дагестана.

Образует муниципальное образование село Гели со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено у подножье горы Эльдама, в 13 км к северо-западу от районного центра села Карабудахкент.

История 
Первое упоминание в русских документах относится к 1598 г., в XV—XIX вв. входило в Тарковское шамхальство.

В дореволюционных энциклопедиях чаще упоминается под названием Гелли.

Население

Примечания 

Населённые пункты Карабудахкентского района
Муниципальные образования Карабудахкентского района
Сельские поселения Дагестана